Academicus Vampyrus of Vampire Academy kan verwijzen naar:

 Academicus Vampyrus (boekenserie), een boekenreeks van Richelle Mead
 Academicus Vampyrus (roman), het eerste boek van deze serie
 Vampire Academy (film), film op basis van het eerste boek van de reeks
 Vampire Academy (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 2022